Mužská čtyřhra Swedish Open 2016 probíhala v polovině července 2016. Do deblové soutěže båstadského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jérémy Chardy a Łukasz Kubot, jehož členové se rozhodli nastoupit do paralelně probíhající hamburské události German Open .

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený španělský pár Marcel Granollers a David Marrero, který ve finále za 58 minut zdolal novozélandsko-brazilské turnajové čtyřky Marcuse Daniella s Marcelem Demolinerem výsledkem 6–2 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Granollers získal jedenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Marrera to byla dvanáctá taková výhra. Španělé triumfovali poprvé společně.

Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  André Sá (1. kolo, skreč)
  '''Marcel Granollers /  David Marrero (vítězové)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner ''(finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2016